Сочитепек има више значења:

 Сочитепек (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сочитепек (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сочитепек (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сочитепек (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Сочитепек (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Сочитепек (Сочитепек, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Сочитепек (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сочитепек (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сочитепек (Атлавилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику